Марија од Арагона и Кастиље је рођена 29. јуна 1482. у Кордоби, а умрла је 7. марта 1517. у Лисабону. Била је трећа кћерка Католичких краљева и краљица Португала удавши се за краља Мануела I.

Венчање је одржано 30. октобра 1500. године када је Мануел остао удовац након смрти Маријине старије сестре, Изабеле од Арагона и Кастиље 1498.

Имала је десеторо деце:
 Жоао III, краљ Португала (1502—1554)
 Изабела од Португала (1503—1539), удата за Карла V
 Беатриз (1504—1538), удата за Карла III, војводе од Савоје
 Луис (1506—1555), војвода од Беже
 Фернандо (1507—1534), војвода од Гварде и Транкоса
 Алфонсо (1509—1540), кардинал од Португала 
 Марија (1511—1513)
 Енрике I (1512—1580), краљ Португала 
 Едуардо (1515—1540), војвода од Гимараиса, ожењен Изабелом Брагансом
 Антонио (1516)

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1482.
Умрли 1517.
Династија Трастамара
Краљице Португалије